Back Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough;
 Back Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax;
 Back Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Victoria.